Sami – greckie miasto portowe na wyspie Kefalonia
 Sami – polski zespół muzyczny z Katowic.
 Sámi – lud zamieszkujący Laponię.
 Sami – belgijska seria komiksowa.